Verbraucherschutzministerium steht umgangssprachlich für:

Deutschland (Bundesebene):
 Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (2001–2008)
 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2008–2013)
 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2013–2021)
 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (2021–)

Siehe auch:
 Liste der amtierenden deutschen Landesverbraucherschutzminister